Koppe puede referirse a:

 Koppe (animal), género de arañas araneomorfas de la familia Corinnidae
 Koppe (volcán), cono y caldera volcánica de Westerwald, Alemania